Contea di Thomas o Thomas County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Thomas (Georgia)
 Contea di Thomas (Kansas)
 Contea di Thomas (Nebraska)